Saint-Bonnet-de-Chirac é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 7,68 km².

Demografia

Comunas de Lozère